Пиричи — топоним:

 Босния и Герцеговина
 Пиричи — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Пиричи — село в общине Бугойно Федерации Боснии и Герцеговины.
 Пиричи — село в общине Витез Федерации Боснии и Герцеговины.